Дмитрий Васильевич Крупин (, село Кучка, Вятская губерния — 14 октября 1982, Москва) — советский партийный деятель. Депутат Верховного совета РСФСР 4 созывов.

Биография 

Родился в селе Кучка (ныне — в Марковском сельском поселении, Оршанский район Республики Марий Эл, Россия).

С 1912 года работал учителем в Приморье. Во время Первой мировой войны был призван в армию.

В декабре 1917 — январе 1918 года был председателем Кучкинского Совета в Вятской губернии; с января 1918 — председателем Оршанского волостного Совета, затем комиссаром продовольствия Яранского уезда той же губернии. В феврале 1918 года вступил в РКП(б). С апреля 1918 года — комиссар просвещения Вятской губернии, затем был комиссаром Вятского интернационального отряда (с августа 1918; участвовал в проведении карательных операций), председателем Исполнительного комитета Яранского уездного Совета (с декабря 1918).

С апреля 1919 года — в РККА: военком бригады, член Революционного трибунала (Баку), инспектор Политического управления РККА. С 1923 года занимал хозяйственные должности в Вятской губернии, в Саратове, на Кубани; участвовал в мероприятиях по расказачиванию.

С 1932 года — на партийной работе: заведовал сектором, затем — подотделом ЦК ВКП(б). С 1937 по май 1938 года — 3-й секретарь Ростовского областного комитета ВКП(б).

С мая 1938 по 1959 год — управляющий делами ЦК ВКП(б) (с 1952 г. — ЦК КПСС).

Избирался:
 делегатом XVIII конференции ВКП(б) (1941; от ЦК ВКП(б)), XX съезда КПСС (1956; от Ростовской парторганизации);
 депутатом (от Ростовской области) Верховного Совета РСФСР I—III созывов (1938—1955).

Состоял в дружеских отношениях с М. А. Шолоховым, письма которого к Д. В. Крупину, а также отрывки из романов «Поднятая целина» и «Они сражались за Родину» с дарственными надписями автора Д. В. Крупину и его детям хранятся в Центральном государственном архиве Кировской области.

В 1959 году вышел на пенсию.

Похоронен на Новодевичьем кладбище (участок № 1).

Семья 
 Жена — Мария Георгиевна (1903—1988; похоронена рядом с мужем);
 дети — Владимир, Тамара.

Награды 
 Орден Ленина
 Орден Октябрьской Революции
 Орден Красного Знамени (1922, 1943)
 Орден Отечественной войны I степени (1945)
 Орден Трудового Красного Знамени (1942, дважды)
 Орден Красной Звезды

Память 
 Улица его имени в г. Яранск Кировской области (1988).
 Улица его имени в п. Оршанка — районном центре Республики Марий Эл.

Примечания

Литература 
 
 
 Политические лидеры Вятского края. Биографический справочник.— Киров, 2009.— С. 67.

Ссылки 
 Крупин Дмитрий Васильевич
 
 

Делегаты XX съезда КПСС
Депутаты Верховного Совета РСФСР 1-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 4-го созыва
Народные комиссары Вятской губернии
Председатели уездных исполкомов РСФСР
Персоналии:Яранск